Миријам има више значења:

 Миријам, Рестауранте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Миријам, Рестауранте (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику